Pago Veiano, een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento, regio Campanië
 Pago del Vallo di Lauro, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino, regio Campanië
 Pago (rivier), een rivier op het Amerikaanse eiland Guam 
 de Italiaanse naam voor het Kroatische eiland Pag

Zie ook 

 Pagano